Mobschatz steht für:
 die Ortschaft Mobschatz im Westen von Dresden, siehe Mobschatz (Ortschaft)
 einen Ortsteil dieser Ortschaft, siehe Mobschatz (Ortsteil)

Siehe auch:
 Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha, statistischer Stadtteil, dem unter anderem die Ortschaft Mobschatz angehört